Variolaria är ett släkte av svampar. Variolaria ingår i riket svampar.

Källor

Svampar
Variolaria